Leir steht für:

 Lear (oder Leir) ist ein sagenumwobener Herrscher aus England
 Llŷr (oder Lir) ist ein Gott des Meeres in der keltischen Mythologie
 LEIR steht für Low Energy Ion Ring, ein Teilchenbeschleuniger am CERN

Leir ist der Familienname folgender Personen:
 Roger Leir († 2014), US-amerikanischer Chirurg und Ufologe